«Waves» — песня голландского певца и рэпера Mr. Probz. Песня стала международным хитом после более быстрого ремикса немецкого диджея и продюсера Робина Шульца, а ремикс Шульца возглавил чарты во многих странах, включая Австрию, Швецию и Великобританию. Песня была отправлена на танцевальное радио США компанией Ultra Music 14 апреля 2014 года. Ремикс стал четвёртой продаваемой песней 2014 года в Великобритании, было продано более 800 000 копий.

Ремикс Робина Шульца 

Немецкий диджей и музыкальный продюсер Робин Шульц сделал ремикс на песню в более быстром темпе, ремикс был выпущен в качестве сингла 4 февраля 2014 года в Северной Америке и 7 февраля в Европе. Ремикс дал песне больший успех, возглавив чарты Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании и попав в пятёрку лучших чартов Дании, Финляндии, Венгрии, Ирландии и Италии.

Альтернативная версия ремикса была выпущена 11 ноября 2014 года с дополнительным вокалом американского рэпера T.I. и американского певца Криса Брауна. Эта версия включена в сборник Ultra Music Ultra Dance 16.

Популярность 
27 апреля 2014 года песня дебютировала на первом месте в UK Singles Chart, продав 127 000 копий в первую неделю, а затем осталась там на следующей неделе. Песня также достигла первого места в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. В США ремикс достиг первого места в чарте Billboard Dance/Mix Show Airplay от 16 августа 2014 года. Песня также возглавляла Official Audio Streaming Chart Великобритании в течение восьми недель подряд и закончила 2014 год как четвёртый по популярности трек в Великобритании и четвёртый бестселлер с 32,1 миллионами потоков и проданными 815 000 копий.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на ремикс песни было снято в Тулуме, Мексика, и выпущено 3 февраля 2014 года; другая идентичная версия была загружена Ultra Music на следующий день. В видео снимались Белорусская модель Марина Линчук и британская модель Джеймс Пенфолд в камео в баре. Видео начинается с того, что к необитаемому острову плывёт Пенфолд. Достигнув берега и сбив немного кокосов с дерева, он рассказывает о времени, когда он и его девушка были в отпуске вместе. Сначала показано, что они очень хорошо ладят, но потом у них есть несколько ссор, и это приводит к тому, что они расстаются. Сцена переключается на Пенфолда, сидящего в джакузи и пьющего несколько рюмок водки, показывая, что необитаемого острова никогда не существовало и было только в его сознании. Затем он сначала падает в джакузи и тонет. Видео заканчивается тем, что Пенфолд лежит мёртвым посреди океана. Видео имеет более 500 миллионов просмотров по состоянию на июнь 2022 года.

Список композиций 
Digital download
 "Waves" – 2:54

Digital download (remix)
 "Waves" (Robin Schulz radio edit) – 3:28

Digital download (remix)
 "Waves" (Robin Schulz radio edit)  – 3:10

CD single
 "Waves" (Robin Schulz radio edit) – 3:28
 "Waves" (original edit) – 2:54

Чарты

Оригинальная версия

Недельные чарты

Годовые чарты

Ремикс Робина Шульца

Недельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Сертификации и продажи

История релиза

Примечания 

Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 2013 года
Песни 2013 года
Синглы 2014 года
Песни Mr. Probz
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart